Bekannte antike Dionysosmosaiken sind:

 Dionisosmosaik im Römisch-Germanischen Museum in Köln, siehe Peristylhaus mit dem Dionysosmosaik
 Dionysosmosaik (Dion) im Archaeothiki, einem Gebäude der archäologischen Ausgrabungsstätte Dion in Griechenland

Siehe auch:
 Dionysos